93 rok naszej ery
 93 rok przed naszą erą
 93 – liczba naturalna
 (93) Minerva – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też